Леонид Розенштраух:
 Розенштраух, Леонид Валентинович (1937—2020) — советский и российский физиолог, академик РАН (2003).
 Розенштраух, Леонид Семёнович (1918—2016) — советский и российский учёный-медик, рентгенолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.